est une expression anglaise signifiant « grosse joie ». Elle peut faire référence à :

Musique

Groupe 

 , boys band britannique en activité de 1988 à 1994.

Chanson 

 , chanson du groupe  présente sur l'album  sorti en 1989.

Album 

 , album de la chanteuse  sorti le  ;
 , album de jazz de  sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti le .